Teso kan avse:

Språk 
 Ateso – (teso) ett Nilo-sahariskt språk som talas i delar av Östafrika

Folkgrupper 
 Teso (folk) – en folkgrupp i Östafrika

Geografi

Kenya 

 Teso, Kenya, distrikt, Busia,